Матеус (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Антоні Матеус дус Сантус — бразильський футболіст
 Джонас Матеус — намібійський боксер
 Келвін Матеус де Олівейра — бразильський футболіст
 Маріяна Матеус — сербська модель і підприємиця

Португальські прізвища
Сербські прізвища